Giuseppe Costantini, brigante ascolano.
Matteo Costantini, brigante ascolano, figlio di Giuseppe.